Desa Tenjolayar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tenjolayar (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 108,28), Jawa Barat, 
 Desa Tenjolayar (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 108,49), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar